Música Global Discogràfica, companyia discogràfica amb seu a Girona
 Associació de Periodistes de Revistes (del seu nom en turc Magazin Gazetecileri Derneği), associació de periodistes de Turquia
 Motexafin gadolini, agent quimioterapèutic proposat per al tractament d'algunes metàstasis
 Mgd també és l'abreviatura de la magadiïta, mineral de la classe dels silicats